Dağdibi ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Dağdibi (Hasköy), Ortschaft im Landkreis Hasköy der türkischen Provinz Muş
 Dağdibi (Muğla), Dorf in der türkischen Provinz Muğla
 Dağdibi (Pazar), Ortschaft im Landkreis Pazar der türkischen Provinz Rize
 Dağdibi (Pozantı), Ortschaft im Landkreis Pozantı der türkischen Provinz Adana
 Dağdibi (Uludere), Ortschaft im Landkreis Uludere der türkischen Provinz Şırnak